Il doppio del torneo di tennis Tennis Napoli Cup 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Pescosolido e Vincenzo Santopadre che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Jack Waite 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kent Kinnear /  Jack Waite (finale)
 Jean-Philippe Fleurian /  Fabrice Santoro (primo turno)

 Andrew Richardson /  Sjeng Schalken (semifinali)
 Dirk Dier /  Lars Koslowski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 1995